Lelepa peut désigner :
 Lelepa, une petite île du Vanuatu ;
 le lelepa, une langue du Vanuatu.